Hans Bartsch ist der Name folgender Personen:

* Hans Bartsch (Intendant) († 1953), deutschamerikanischer Theateragent und Intendant 
 Hans Bartsch (Maler) (Johannes Herman Bartsch; 1884–1959), usbekisch-US-amerikanischer Maler und Illustrator 
 Hans Bartsch von Sigsfeld (1861–1902), deutscher Luftschiffer
 Hans-Joachim Bartsch, deutscher Organist
 Hans-Jochen Bartsch († 2008), deutscher Mathematiker 
 Hans-Jürgen Bartsch (1941–2013), deutscher Manager und Sportfunktionär 
 Hans-Werner Bartsch (1915–1983), deutscher Theologe und Hochschullehrer